Birmingham Classic 2017 — 36-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2017 году турнир прошёл с 19 по 25 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц топ-10. Первым номером посева должна была стать первая ракетка мира и чемпионка 2015 года Анжелика Кербер, однако в последний момент она снялась с турнира. Вторым номером посева была Элина Свитолина (№ 5 в мире на тот момент), однако она во втором раунде проиграла Камиле Джорджи из квалификации. Прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз не защищала титул. По итогу титул достался седьмому номеру посева Петре Квитовой, которая в финале переиграла Эшли Барти. В основном турнире приняли участие две представительницей России (Наталья Вихлянцева и Елизавета Куличкова), однако обе проиграли в первом же раунде.

Эшли Барти также сыграла в парном финале и в нём в дуэте с Кейси Деллакква смогли взять титул, обыграв Чжан Шуай и Чжань Хаоцин. Барти и Деллакква второй раз выиграли местный турнир (до этого в 2013 году). Прошлогодние чемпионки Каролина Плишкова и Барбора Стрыцова не защищали свой титул, однако Стрыцова сыграла на турнире в качестве первого номера посева в альянсе с Луцией Шафаржовой. Чешский дуэт не смог выйти на матч четвертьфинала, снявшись с турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Петра Квитова обыграла  Эшли Барти со счётом 4-6, 6-3, 6-2.
 Квитова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 20-й за карьеру в туре ассоциации.
 Барти сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква обыграли  Чжан Шуай /  Чжань Хаоцин со счётом 6-1, 2-6, [10-8].
 Барти выиграла 3-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Деллакква выиграла 3-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Birmingham Classic

 WTA Тур 2017 года
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Великобритания
Теннис
Июнь 2017 года
2017